Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2021 je bilo 42. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 24. februarjem in 7. marcem 2021 v Oberstdorfu, Nemčija. Oberstdorf je prvenstvo gostil že v letih 1987 in 2005. Tekmovanja so potekala v 34-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Moški

Ženske

Smučarski skoki

Moški

Ženske

Mešano

Medalje po državah

Sklici

2021
2021 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Oberstdorf